I. Inge norvég király (1135–1161)
I. Inge svéd király (?–1112)